Reusche ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wilhelm Theodor Reusche (1815–1888), Arzt und Mitglied der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
 Theodor Reusche (1826–1881), deutscher Theaterschauspieler